Myzostoma giganteum är en ringmaskart som beskrevs av Nansen 1885. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Myzostomum giganteum. Myzostoma giganteum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
giganteum